Аттхакатха (пали «комментарий») относится к палийским комментариям Тхеравады к канонической Трипитаке . Эти комментарии дают традиционные толкования Священных буддийских писаний. Основные комментарии основаны на более ранних, ныне утраченных текстах на пракрите и сингальском языках, которые были записаны одновременно с Палийским каноном в I веке до н. э. Некоторые фрагменты комментариев можно найти в канонических текстах других школ буддизма, что предполагает существованием раннего общего источника. 

Как и в случае с самим Палийским каноном, содержание сборников комментариев Тхеравады, составленных начиная с IV века нашей эры, в разных изданиях различается. Минимальный сборник в тайском издании (1992), включает в себя следующие тексты: 

 Двенадцать комментариев, приписываемых Буддхагхоше: комментарий к Виная-питаке; комментарий к Сутта-питаке: по одному комментарию на Дигха-никаю, Маджхима-никаю, Самъютта-никаю и Ангуттара-никаю; четыре труда, посвящённых Кхуддака-никае; и три комментария на Абхидхамма-питаку . 
 Комментарии Дхаммапалы к семи книгам Кхуддака-никаи. 
 Четыре комментария различных авторов к четырём другим книгам Кхуддака-никаи.

Кроме того, в одно или в оба других издания (бирманское издание Chatthasangayana и сингальское издание Simon Hewavitarne Bequest) включены следующие тексты: 

Висуддхимагга Буддагхоши — систематическое представление традиционного учения; комментарии к первым четырём никаям ссылаются на этот материал. Существует как на сингальском, так и на бирманском языке
 Патимокха и комментарий к ней Канхавитарани, приписываемый Буддхагхоше
 Комментарий Дхаммапалы к , текст, иногда включаемый в канон
 Винаясангаха, подборка отрывков из Самантапасадики, тематически подобранных Сарипуттой в XII веке  
 Сараттхасамучая, комментарий к Паритте . На сингальском языке

Буддхагоша 

Ниже приведен список четырнадцати предполагаемых аттхакатх комментатора Буддхагхоши к Палийскому канону.

Дхаммапала 

Даты жизни комментатора Дхаммапалы неизвестны. Он писал после Буддхагхоши, и, вероятно, не позднее X века. Его комментарии к Кхуддака-никае» «Параматтхадипани», включают: 

 Удана-атхакатха на Удану.
 Итивуттака-атхакатха на Итивуттаку.
 Виманаваттху-атхакатха на Виманаваттху.
 Петаваттху-атхакатха на Петаваттху.
 Тхерагатха-атхакатха на Тхерагатху.
 Теригатха-атхакатха на Теригатху.
 Чарияпитака-аттхакатха на Чарияпитаку.

Прочие комментарии к Кхуддака-никае 
Другие комментарии к Кхуддака-никае: 

 Saddhammapajotika Упасены на Ниддесу .
 Saddhammappakasini Маханамы на Патисамбидамагга .
 Visuddhajanavilasini неизвестного автора на Ападану.
 Madhuratthavilasini, труд, приписываемый , на Буддхавамсу.

Три книги включены в некоторые издания Кхуддака-никаи: Неттипакарана, и Милиндапанья . Из них только на Неттипакарану есть комментарий в любом стандартном издании.

Переводы 
 Висуддхимагга 

 Самантапасадика: 
 Введение, переведённое Н. А. Джаявикрамой как «The inception of discipline», 
 Китайская адаптация 
 Патимокха:  
 Канхавитарани: перевод К. Р. Нормана и Уильяма Пруитта в процессе подготовки
 Сумангалавиласини (части) 
 Введение переведено в научном журнале в 1830-х годах
 Комментарий к 
 Комментарий к 
 Комментарий к Маханидана сутте, 
 Комментарий к Махапариниббана Сутта
 Папанкасудани (части) 
 Комментарий к Мулапарийя cутте
 Комментарий к 
 Комментарий к 
 Маноратхапурани (части): истории выдающихся монахинь и мирянок
 Параматтхайотика, комментарийна Кхуддакапатху
 Комментарии к Дхаммападе, переведенные в двух частях 
 Рассказы, дающие подоплёку стихов
 Разъяснения стихов
 Комментарии к Удане и Итивуттаке
 Комментарии к Виманаваттху
 Комментарии к Петаваттху
 Комментарии кТхерагатхе
 Комментарии к Тхеригатхе
 Комментарии к Джатакам
 Мадхураттхавиласини
 Атхаcалини
 Саммохавинодани
 Комментарии к Каттхаватху

См. также 
 Буддхагоша 
 Дхаммапала 
 Палийский канон 
 Типитака

Примечания 

Ранний буддизм
Тхеравада
Палийский канон
Буддийские источники